Strutton ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Strutton (1918–2003), australischer Drehbuchautor
 Charlie Strutton (* 1989), englischer Fußballspieler